Esistono più comuni francesi con questo nome

La Flamengrie – Aisne
La Flamengrie – Nord